Мариа́нна Генна́диевна Комаро́ва (род. 29 июля 1959) — российский хирург-офтальмолог, хирург высшей категории, профессор РАЕ.

Биография 
Родилась в семье врачей. Закончила Второй Московский медицинский институт по специальности «лечебное дело» в 1983 году.

С 1983 по 1985 год проходила ординатуру по глазным болезням в МНИИ «Микрохирургии глаза» МЗ РСФСР в экспериментальной хирургической группе в качестве ассистента профессора Святослава Николаевича Фёдорова, где и продолжила работать хирургом-офтальмологом после окончания ординатуры. Выполняла операции по поводу катаракты, глаукомы, миопии, гиперметропии, астигматизма, косоглазия, патологии век.

В период с 1987 по 1998 год работала в отделе витрео-ретинальной хирургии МНТК «МГ», где занималась лечением тяжелой патологии: отслойка сетчатки, гемофтальм, посттравматические изменения глаза, реконструктивные вмешательства на ранее оперированных глазах. С 1989 года приступила к выполнению операции факоэмульсификации с имплантацией различных моделей искусственных хрусталиков.

В 1998 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Комбинированная хирургия катаракты и отслойки сетчатки с применением трансцилиарной факоэмульсификации», получила высшую врачебную квалификационную категорию. Приступила к работе над докторской диссертацией, посвященной лечению высокой осевой миопии.

В 1998—2001 годы — заведующая сектором энергетической хирургии хрусталика МНТК «МГ».

В 2001—2003 годы — заместитель главного врача по хирургии МНИОЦ «Новый взгляд» (Москва). Внедрила в практику рефракционной клиники факоэмульсификацию, операции по поводу глаукомы, хирургию косоглазия, продолжала заниматься научной работой. Принимала участие в работе группы российских хирургов в «AL Thawra Modern General Hospital» (Йемен) в 2000 году. В 2002 году участвовала в «живой хирургии» «Global Vision» с международной онлайн-трансляцией операций (Eye-Site, Ахмадабад, Индия; Wills Eye Hospital, Филадельфия). Сотрудничала с учеными Нантского университета (Франция), куда приглашалась для консультации тяжелых больных (2001—2004).

В 2003—2007 годы — заместитель генерального директора по лечебной работе Глазного центра «Восток-Прозрение» (Москва). В ассортимент хирургических вмешательств входили операции по поводу катаракты, глаукомы, окулопластические операции, лазерные операции и рефракционные вмешательства на прозрачном хрусталике.

В 2007—2012 годы — консультант и хирург-офтальмолог в глазном центре «Визион» (Москва), выполняет операции в зарубежных клиниках.

С 2012 года — заведующая Офтальмологическим центром и ведущий хирург-офтальмолог медицинского холдинга «СМ-Клиника» (Москва). Основное направление работы — хирургическое лечение патологии глаз у пациентов старше 40 лет (катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость любых степеней). Область научных интересов — совершенствование методов лечения глаукомы и катаракты, снижение риска осложнений при выполнении микрохирургических вмешательств в полости глазного яблока.

За время хирургической практики выполнила свыше 16 тысяч глазных операций различной категории сложности, получила более 18 патентов РФ на изобретения в области офтальмологии и опубликовала более 100 научных работ. С учётом научного и практического вклада в офтальмологию была удостоена звания профессора РАЕ. Разработанный Комаровой М. Г. комплекс мероприятий по ранней диагностике, оптимальному алгоритму лечения и применению новых операций в области лечения глаукомы, награждён золотой медалью Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2015».

Список патентов 
 Устройство для разметки роговицы глаза при хирургических операциях. Авторское свидетельство на изобретение № 1210820 А, от 15.10.1985, авторы: Федоров С. Н., Соловьев С. А., Турчин А. В., Невский А. В., Голубев В. Н., Комарова М. Г.
 Способ остановки кровотечения из сосудов наружных оболочек глаза и устройство для его осуществления. Авторское свидетельство на изобретение № 1388038 А1, от 15.12.1987, авторы: Федоров С. Н., Крутов С. В., Соловьев С. А., Турчин А. В., Комарова М. Г.
 Атравматическая игла. Авторское свидетельство на изобретение № 1428360 А1 от 08.06.1988, авторы: Федоров С. Н., Соловьев С. А., Ермошин А. Н., Дегтев Е. И., Турчин А. В., Крутов С. В., Комарова М. Г.
 Способ хирургического лечения осложненной катаракты и/или подвывиха хрусталика, сочетанных с отслойкой сетчатки. Патент на изобретение № 2142263 С1, от 10.12.99, авторы: Захаров В. Д., Игнатьев С. Г., Комарова М. Г.
 Способ хирургического лечения вывихнутого в стекловидное тело хрусталика. Патент на изобретение № 2144809 С1 от 27.01.2000, авторы: Захаров В. Д., Игнатьев С. Г., Комарова М. Г.
 Способ хирургического лечения катаракты, сочетанной с деструкцией стекловидного тела. Патент на изобретение № 2154448 С2 от 20.08.2000, авторы: Захаров В. Д., Комарова М. Г.
 Способ хирургического лечения травматической катаракты и/или подвывиха хрусталика, гемофтальма, при наличии эндовитреальных инородных тел. Патент на изобретение № 2154449 С2 от 20.08.2000, авторы: Захаров В. Д., Комарова М. Г.
 Способ хирургического лечения осложненной миопии высокой степени с деструкцией стекловидного тела. Патент на изобретение № 2155567 С2 от 10.09.2000, авторы: Захаров В. Д., Комарова М. Г.
 Офтальмологическая хирургическая лазерная установка. Патент на изобретение № 2209054 от 21.11.2001, авторы: Алампиев М. В., Кожухов А. А., Комарова М. Г., Ляшенко А. И., Швом Е. М.
 Способ лечения послеоперационного астигматизма. Патент на изобретение № 2196552 С2 от 12.05.2000, авторы: Комарова М. Г., Кожухов А. А.
 Способ удаления хрусталика и стекловидного тела через плоскую часть цилиарного тела. Патент на изобретение № 2201182 С2 от 12.05.2000, авторы: Кожухов А. А., Комарова М. Г.
 Способ удаления катаракты на глазах без зрительных функций с начальной субатрофией. Патент на изобретение № 2201730 С2 от 04.05.2000, авторы: Комарова М. Г., Кожухов А. А.
 Способ устранения децентрации заднекамерных линз с опорными элементами в виде упруго-эластичных нитей. Патент на изобретение № 2209610 С2 от 11.05.2001, авторы: Комарова М. Г., Алисов И. А., Кожухов А. А.
 Способ лечения гипотонии глаза и её осложнений. Патент на изобретение № 2212868 С2 от 25.07.2001, авторы: Комарова М. Г., Кожухов А. А., Саллум Ф. А.
 Способ экстракции катаракты или прозрачного хрусталика глаза при миопии средней или высокой степени, деструкции стекловидного тела и его полной задней отслойке с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ). Патент на изобретение № 2304948 С1 от 27.08. 2007, автор: Комарова М. Г.
 Алгоритм лечения глаукомы при различных состояниях хрусталика по Комаровой М. Г. Патент РФ № 2555106 С1 по заявке № 2014125878 от 26.06.2014, автор: Комарова М. Г.
 Способ определения показаний к удалению пресбиопического хрусталика с имплантацией интраокулярной линзы при гиперметропии. Патент РФ № 2548503 С1 от 09.07.2014, автор: Комарова М. Г.
 Способ хирургического лечения открытоугольной глаукомы у пациентов пресбиопического возраста. Патент РФ № 2570039 С1 от 12.01.2015, автор: Комарова М. Г.

Список основных печатных работ 
 Пашинова Н. Ф., Комарова М. Г., Ахраров А. А. Современная техника экстракапсулярной экстракции катаракты с имплантацией иридо-интракапсулярной ИОЛ. // 1-й Московский междунарорный симпозиум по имплантации интраокулярных линз и рефракционной хирургии. М. 1986. С. 48.
 Пашинова Н. Ф., Комарова М. Г. Возможности имплантации ИОЛ при экстракции катаракты на единственном глазу. // 2-й Международный симпозиум по рефракционной хирургии, имплантации ИОЛ и комплексному лечению атрофии зрительного нерва, М., 1991, C. 156.
 Аксенов А. О., Комарова М. Г., Соловьев С. А., Крутов С. В. Критерии оценки качества микрохирургических игл для офтальмологии. // Современная технология хирургии хрусталика и интраокулярной коррекции. Сборник научных трудов МНТК «Микрохирургия глаза». М. 1988. С. 61-63.
 Захаров В. Д., Комарова М. Г. Применение перфторорганических соединений и трансцилиарной факоэмульсификации для удаления дислоцированного в стекловидное тело хрусталика. // Тезисы Российского национального конгресса «Человек и лекарство». М. 1998. С. 487.
 Захаров В. Д., Комарова М. Г., Игнатьев С. Г., Тимохов В. Л. Применение трансцилиарной факоэмульсификации при лечении тяжелого проникающего ранения глазного яблока. // Новое в офтальмологии. М. 1998 (2). С. 26-27.
 Комарова М. Г. Комбинированная хирургия катаракты и отслойки сетчатки с применением трансцилиарной факоэмульсификации. //Диссертация кандидата медицинских наук. М. 1998.
 Федоров С. Н., Захаров В. Д., Комарова М. Г. Комбинированная хирургия катаракты и отслойки сетчатки с применением трансцилиарной факоэмульсификации. // Офтальмохирургия. 1998 (1). С. 3-13.
 Федоров С. Н., Захаров В. Д., Комарова М. Г. Выбор техники трансцилиарной факоэмульсификации в зависимости от степени плотности ядра хрусталика. // Офтальмохирургия. 1998 (2). С. 3-11.
 Федоров С. Н., Захаров В. Д., Комарова М. Г. Отношение к капсульному мешку при комбинированной хирургии катаракты и отслойки сетчатки. // Офтальмологический журнал. № 3. 1998. С. 181—184.
 Джндоян Г. Т., Комарова М. Г., Малюгин Б. Э., Кожухов А. А., Щукин С. Ю. Одномоментная хирургия открытоугольной глаукомы и катаракты. // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Глаукома на рубеже тысячелетий: итоги и перспективы». МНИИ ГБ им. Гельмгольца. М. 1999. С. 285—288.
 Комарова М. Г., Кожухов А. А., Джндоян Г. Т., Щукин С. Ю. Применение расширяющихся газов для лечения и профилактики цилиохориоидальной отслойки после антиглаукоматозных вмешательств. // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Глаукома на рубеже тысячелетий: итоги и перспективы». МНИИ ГБ им. Гельмгольца. М. 1999. С. 217—218.
 Комарова М. Г., Малюгин Б. Э., Джндоян Г. Т., Кожухов А. А. Реконструктивное вмешательство при сочетании открытоугольной глаукомы и катаракты. // Материалы конференции молодых ученых «Реконструкция — основа современной хирургии». М. 1999. С. 318—320.
 Комарова М. Г., Бессарабов А. Н., Кожухов А. А. Математическая модель воздействия ультразвука на прилежащую и отслоенную сетчатку при факоэмульсификации. // Офтальмохирургия. № 3 1999. С. 55-60.
 Комарова М. Г., Кожухов А. А. Интраокулярная хирургия высокой осевой миопии. // Новое в офтальмологии. № 1. 1999. С. 27-29.
 Комарова М. Г., Кожухов А. А. Ультразвуковое трансцилиарное удаление хрусталика. // Новое в офтальмологии. № 2. 1999. С. 44-50.
 Комарова М. Г., Кожухов А. А. Применение расширяющихся газов для лечения цилиохориоидальной отслойки после проникающих ранений глаза. // Материалы конференции «Боевые повреждения органа зрения». Санкт-Пертербург. 1999. С. 100—101.
 Федоров С. Н., Комарова М. Г., Кожухов А. А. Применение трансцилиарной факоэмульсификации при проникающей травме глазного яблока. // Материалы конференции «Боевые повреждения органа зрения». Санкт-Пертербург. 1999. С. 45-46.
 Комарова М. Г., Кожухов А. А. Лечение патологии хрусталика и стекловидного тела у пациентов с сахарным диабетом. // Диабет глаза. Материалы научно-практической конференции офтальмологов. Оренбург. 1999. С. 28-29.
 Федоров С. Н., Комарова М. Г., Кожухов А. А., Швом Е. М. Теоретическое обоснование и перспективы развития лазерной ленсвитрэктомии. // Материалы научно-практической конференции «Комплексное применение лазеров в офтальмологии, новые технологии». Калуга. 1999. С. 1-2.
 Комарова М. Г. Новое рефракционное вмешательство при сверхвысокой миопии. // Первый Российский симпозиум по рефракционной хирургии. М. 1999, С. 34-35.
 Федоров С. Н., Кожухов А. А., Комарова М. Г., Алампиев М. В. Новый лазер для хирургии хрусталика и стекловидного тела. // Тезисы докладов 6 съезда офтальмологов России. Москва. 2000. С. 80-81.
 Комарова М. Г., Кожухов А. А. Применение трансцилиарной факоэмульсификации, капсулэктомии и витрэктомии при лечении осложненной миопии высокой степени. // Тезисы докладов 6 съезда офтальмологов России. Москва. 2000. С. 48-49.
 Комарова М. Г., Кожухов А. А., Саллум Ф. А. Лечение цилиохориоидальной отслойки после антиглаукоматозных вмешательств. // Офтальмологический журнал. № 2. 2000. С. 71-74.
 Федоров С. Н., Комарова М. Г., Кожухов А. А. Применение трансцилиарной факоэмульсификации и витрэктомии при лечении осложненной миопии высокой степени. // Офтальмохирургия. № 2, 2000, С. 24-31.
 Kozhukov A.A., Komarova M.G. Pars Plana Phacoemulsification, Capsulectomy and Vitrectomy in High Myopia: Complications Management. // Symposium on Cataract, IOL and Refractive Surgery. Abstracts. San Diego, California, USA. 2001. P. 72.
 Комарова М. Г., Бессарабов А. Н. Анализ ретинального изображения после различных рефракционных вмешательств при сверхвысокой миопии. // Офтальмология на рубеже веков. Юбилейная научная конференция. Санкт-Петербург. 2001. С. 43-44.
 Комарова М. Г., Клиническая классификация афакии. // Рефракционная хирургия и офтальмология. Том 1. № 3. 2001. C. 34-47.
 Комарова М. Г. Ультразвуковое удаление хрусталика передним и трансцилиарным доступом. // Рефракционная хирургия и офтальмология. Том 1 (2). 2001. С. 9-13.
 Komarova M.G. Excimer laser in glaucoma surgery. // The Seventh Annual NIDEK International Excimer Laser Symposium. Monaco. 2001. P. 112.
 Комарова М. Г., А. Н. Бессарабов. Математический анализ ретинального изображения при различных способах коррекции миопии высокой степени. // Рефракционная хирургия и офтальмология. Том 2 (2). 2002. С. 4-8.
 Komarova M.G. Intraocular Surgery of Complicated Super High Myopia. // All India Ophthalmological Conference, Global Vision. Ahmedabad India. 2002. P. 116.
 Komarova M.G., Bessarabov A.N. Surgical Possibilities of Visual Acuity Increase in patients with High Axial Myopia. // All India Ophthalmological Conference, Global Vision. Ahmedabad India. 2002. P. 117.
 Комарова М. Г., Кислова Ю. В. Интраоперационные противопоказания к проведению операций по технологии «малых разрезов». // Сборник научных статей «Современные технологии хирургии катаракты». Москва. 2002. С. 99-102.
 Комарова М. Г. Особенности предоперационной подготовки пациентов с открытоугольной глаукомой на фоне невроза или неврозоподобного состояния. // Вестник Оренбургского государственного университета. 2004. № 5. С. 35-37.
 Комарова М. Г., Клюваева Т. Ю. Коррекция лагофтальма после эстетической блефаропластики мягкими контактными линзами. // Вестник офтальмологии. 2006. Том 122. № 2. С. 33-35.
 Komarova M.G. Phacoemulsification, posterior capsulorhexis, three-step vitrectomy and IOL implantation in eyes with high myopia and vitreal opacifications. // Abstracts of XXIV Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS). London. 2006. P. 227.
 Комарова М. Г. Оптимальные сроки хирургии хрусталика у пациентов с различной рефракцией. // Научно-практическая конференция «Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии»: Сборник научных статей. Москва. 2013. С. 87-97.
 Комарова М. Г. Анализ 100 случаев стабилизации глаукомы. // Материалы научно-практической конференции «Федоровские чтения». Москва. 2014. С. 152.
 Комарова М. Г. Разработка классификации своевременности хирургии хрусталика и её применение в клинической практике. // Научно-практический журнал «Современные технологии в офтальмологии». № 3. Москва. 2014. С. 47-51.
 Комарова М. Г. Разработка пиктографической классификации глаукомы и алгоритма её лечения с учётом состояния хрусталика. // Сборник статей «Новости глаукомы». № 1 (33). Москва. 2015 г. С. 122—125.
 Комарова М. Г. Превентивная хирургия хрусталика и её роль в профилактике осложнений. // Х Съезд офтальмологов России: сборник тезисов. Москва. 2015. С. 237.
 Комарова М. Г. Роль факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ в стабилизации и лечении открытоугольной и закрытоугольной глаукомы. // Х Съезд офтальмологов России: сборник тезисов. Москва. 2015. С. 238.
 Комарова М. Г. Первый опыт применения нового комбинированного вмешательства, обеспечивающего гипотензивную глиссаду, при сочетании катаракты и открытоугольной глаукомы. // Научно-практический журнал «Современные технологии в офтальмологии». № 4. Москва. 2015. С. 52-55.
 Комарова М. Г. Рефракционная хирургия прозрачного хрусталика — «за» и «против». // VIII Российский Общенациональный Офтальмологический Форум: сборник научных трудов. Том 1. Москва. 2015. С. 351—355.
 Комарова М. Г. Смена парадигмы хирургического лечения глаукомы — антиглаукоматозная хирургия хрусталика как операция первого выбора. // Сборник статей «Новости глаукомы». № 1 (37). Москва. 2016. С. 112—117.

Примечания 

Хирурги России
Офтальмологи России
Глазные хирурги